Bye Bye Blackbird est une chanson sortie en 1926 .

Bye Bye Blackbird peut également faire référence à : 
 , 1962 ; 
 , 1993 ; 
 Bye Bye Blackbird, un film dramatique de 2005 réalisé par Robinson Savary ;
 , un groupe de pop indépendant fondé en 2006 à Oakland (Californie).